Lozno est un toponyme qui peut désigner :
Lozno, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Kyoustendil et dans l'oblast de Kyoustendil ;
Lozno, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Lozno/Lloznë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.